Буур ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буур, Доминик (1628—1702) — французский священник-иезуит, богослов, историк и грамматист, авторитетный литературный критик,
 Буур, Оскар (род. 1998) — датский футболист, играющий на позиции защитника.